Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Vermont.

Gouverneurs van Vermont (1790–heden)

Vermont
Gouverneurs